Шинкарьов Андрій Вікторович (* 1970) — радянський та український футболіст, універсал.
 Шинкарьов Василь Степанович (1925—1985) — голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Шинкарьов Володимир Миколайович (* 1954) — радянський і російський художник.
 Шинкарьов Іван Сергійович (* 1910—1979) — радянський господарник, Герой Соціалістичної Праці.
 Шинкарьов Микола Петрович (1928—2007) — - бригадир тракторної бригади, Герой Соціалістичної Праці.
 Шинкарьов Олег Васильович (* 1965) — радянський та російський футболіст, захисник та півзахисник.
 Шинкарьов Олександр Федорович (1906 — ?) — керуючий справами РНК УРСР, міністр промисловості будівельних матеріалів УРСР. Депутат Верховної Ради УРСР 2—3-го скликань.
 Паїсій (Шинкарьов) (* 1988) — єпископ Костянтинівський, вікарій Горлівської єпархії МПЦ.
російські прізвища